Gutse-eora Geum-soon-a (), noto anche con il titolo internazionale Saving My Hubby, è un film del 2002 scritto e diretto da Hyun Nam-seop.

Trama 
Geum-soon, promettente tennista, decide con la nascita della figlia di lasciare il proprio lavoro; quando il proprietario di un locale notturno la chiama per farle sapere che, a causa di numerosi debiti non pagati, ha preso in ostaggio suo marito, la donna decide di prendere in mano la situazione.

Collegamenti esterni